Вадай — султанат, существовавший на части современной территории Чада и ЦАР в Средние века
 Вадай (вадаи) — другое название народа маба, проживающего в Чаде и в Судане